Partido Nacionalista pode se referir a:
 Partido Nacionalista de Portugal (extinto).
 Partido Nacional Renovador, um partido nacionalista de Portugal
 Partido Nacionalista (D. João I) de Portugal.
 Partido Nacionalista do Brasil.

Ver também

Partido Nacional

Desambiguações de organizações